Barghuti bzw. Barghuthi (arabisch البرغوثي, DMG al-Barġūṯī) ist der Familienname folgender Personen:

 Marwan Barghuthi (* 1959), palästinensischer Politiker
 Muhammad Barghuti, palästinensischer Politiker
 Mustafa Barghuthi (* 1954), palästinensischer Politiker
 Omar Barghuti (* 1964), palästinensischer Politiker
 Tamim Barghuti (* 1977), Dichter und politischer Wissenschaftler